

Localidades

 Piratininga — município no estado de São Paulo
Bairros
 Piratininga (Niterói)

Ou ainda:
Jardim Piratininga

Outros 
 Super Rádio Piratininga — emissora de rádio de São José dos Campos, no estado brasileiro de São Paulo

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas